Alexander den store eller Alexander den Store kan syfta på

 Alexander den store (356– 323 f.Kr.), kung och fältherre

Filmer 
 Alexander den store (film, 1917) – Sverige
 Alexander den store (film, 1956) – USA, originaltitel Alexander the Great
 Alexander den store: En vävd historia – Sverige

Se även 
 Alexander (film) – en tysk-fransk-brittisk-nederländsk-italiensk-amerikansk långfilm från 2004 i regi av Oliver Stone